West York kan syfta på:

 West York, Illinois
 West York, Pennsylvania